Armancourt se poate referi la:
Armancourt, localitate în departamentul Oise, Franța
Armancourt, localitate în departamentul Somme, Franța